Espécies silvestres - que ocorrem de forma espontânea num determinado habitat
Mikael Silvestre - futebolista francês
Silvestre (filme) - do português João César Monteiro
Silvestre - personagem dos Looney Tunes conhecido em português como Frajola
Silvestre (bairro do Rio de Janeiro)
S. Silvestre - santo da Igreja Católica

Desambiguações de sobrenomes